Anatolij Nowikow (1896–1984) – rosyjski kompozytor
 Anatolij Nowikow (1947–2022) – rosyjski judoka